, littéralement « lueurs d'après » en anglais, peut désigner :

 un phénomène physique de lueurs pâles ou rosées lors de l'aube ou du crépuscule ;
 , l'émission retardée/rémanente d'un sursaut gamma ;
 un phénomène psychologique correspondant à un sentiment de bien-être voire euphorique à la suite de la prise de drogue ou une activité sexuelle.


 peut aussi désigner :

Cinéma 

 Afterglow, titre original de L'Amour... et après, film d'Alan Rudolph sorti en 1997 ;

Musique

Groupe 

 , groupe de pop-rock formé à Turin ;

Chanson 

 Afterglow (Genesis - Tony Banks) - 4:12, dernière chanson de l'album Wind and Wuthering - GENESIS sorti en 1976 ;
 , chanson d'INXS présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Afterglow, chanson de The Mission présent sur l'album Sum and Substance (1994) et rééditée sur l'album Neverland (1995) ;
 , chanson de Tina Turner, sortie en 1987 et tirée de son album Break Every Rule ;
 Afterglow, chanson de Taylor Swift, sortie en 2019 et tirée de son album Lover ;
 Afterglow, chanson de Ed Sheeran, sortie en  ;

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Sarah McLachlan sorti le ;
 Afterglow, album de Black Country Communion sorti le  ;
 , album solo de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Asgeir sorti le .